Los muglox son una especie de hadas de un anime y manga japonés llamado Mirmo! creado por Hiromu Shinozuka.

Descripción 

Un muglox es como una especie de duende que tiene poderes mágicos gracias a un instrumento musical, son pequeños, les encantan los dulces, tienen la cabeza ancha, vuelan con unos abanicos o con una alfombra (en el caso de Ivol) suelen llevar gorro son originarios del mundo muglox y pueden llegar al mundo humano a través de unas tazas y por invocación de un humano.Son del tamaño de la palma de una mano humana. Tienen la cabeza grande y las manos pequeñas. No tienen apenas cuello y las piernas las tienen muy cortas. Van vestidos siempre con un traje entero y un gorro que varía según el Muglox. Este gorro nunca se lo quitan, y se desconoce el motivo, y de si oculta algo debajo. Tienen unos mofletes grandes, y son muy importantes para ellos. Les gusta tenerlos suaves y blanditos. En los mofletes llevan algún objeto dibujado y coloreado. Sus cualidades principales son su sonrisa, el baile y los mofletes suaves. Otra cualidad de ellos es que pueden hacer magia con ayuda de instrumentos musicales. Su afición favorita es comer dulces y jugar. Cada uno tiene su dulce preferido, que es el que suele comer casi siempre a todas horas. Cuando un muglox ofrece un dulce a alguien y este lo rechaza, es como decir que le odias mucho.

Según la canción y un capítulo, dicen que viven más allá de la luna. Para llegar al mundo de los humanos utilizan las tazas mágicas, que son transportadas por la Boutique mágica de Mimomo. A veces, se abren agujeros Jocorobi entre los dos mundos, que es el otro sistema por el que pueden llegar sin querer.

Tienen una gran afinidad con la música, debido a que desde pequeños, tienen un instrumento musical. Son muy sensibles a ella.

Enlace con el mundo humano 
Este comenzó un día muchos años atrás, cuando de pronto se abrió un agujero Jocorobi en el mundo de los muglox, y un muglox cayó por él. Entonces, en otro sitio del mundo de los humanos, una chica pidió un deseo muy fuerte. Entonces, el muglox que estaba atrapado y volando por aquel espacio del agujero, se vio invocado a la fuerza a una taza que tenía la chica delante de ella. Así fue como comenzó todo.

Este enlace hace que el mundo de los muglox pueda sufrir por culpa del mundo de los humanos. Ellos viven del bien de la gente y de sus deseos, pero cuando todo se convierte en maldad, como ocurrió con la llegada de Daaku, el mundo de los muglox se puede destruir por la aparición de muchos y grandes agujeros Jocorobi.

Cuando Daaku casi destruye el mundo de los muglox, la Tribu Gaia se vio forzada a deshacer el vínculo. Si no llegan a ver roto el vínculo, hubiera sido destruido su mundo y también todos los muglox, incluidos los que estuviesen en el mundo humano. La rotura del vínculo provocó que todos los muglox que se encontraban en el mundo de los humanos, regresasen inmediatamente a su mundo y que los humanos se olvidasen de los muglox.

Aun así, con el vínculo roto, Kaede recordaba todavía algo. La única manera de reabrir el vínculo era de la misma manera que la primera vez. Un humano debía desear volver ver a los muglox a la vez de que alguno estuviese en su taza metido. En cambio, si un muglox se metía y ningún humano lo deseaba, el muglox se quedaría para siempre allí encerrado.

Nacimiento 
Los bebés muglox nacen de una flor. Mientras están en ella, los dioses de los muglox, les otorgan un instrumento al azar y cuando lo reciben, la flor florece. En la flor abierta, sale el bebe con el instrumento cogido.

Su vida 
Ya desde el momento en que nacen, poseen un objeto musical que crece junto con ellos. En el colegio muglox les enseñan la magia y aprenden a usarlos. Allí también aprender a bailar y a mantener la sonrisa, pues es una de sus cualidades principales. Cuando están preparados, pueden viajar al mundo de los humanos para perfeccionar su magia viviendo con un humano y ayudándole a cumplir su deseo.

Osikuramanjo 
Es un choque de culitos que sirve para muy diversas cosas, está el Osikuramanjo del Encuentro, el de juego y el ataque culito. Todos ellos son parecidos pero muy diferentes. Varían en el angúlo con el que se golpea el culito. 

El de osikuramanjo de ataque, es de 45º para realizar el máximo poder, si este se desvía, aunque sea solo un grado, su poder destructivo disminuye enormemente.

Danzas 
Las danzas que hacen sirven para muy diversas cosas y tienen muchos efectos. El más simple puede ser solo un saludo como el más complejo servir para paralizar a un monstruo gigantesco. Las danzas tienen muchos poderes ocultos. Hay algunas que requieren un solo muglox, otras dos e incluso algunas tres y cuatro.

Magia 
La magia la realizan con los instrumentos musicales que le son otorgados al nacer. Cada uno tiene un instrumento, una guitarra, un triángulo, unas maracas, ... Tienen que tocarlo, bailar y decir su nombre seguido de la palabra "Zibang" (ej. Mirmo para hacer su magia debía decir "Mirmo Zibang"), mientres se desea algo para que se haga realidad, deben de comprender lo que están deseando, por lo que normalente hacen aparecer herramientas, juguetes, es decir, objetos simples. También pueden dar vida a objetos inanimados. También pueden transformar las criaturas en otras formas por un tiempo limitado. La magia más poderosa y a la vez severa que tienen es la que modifica la mente de las personas: causar olvido, extraer amor, intercambio de cuerpos, alterar las emociones, etc. El muglox que llegó a realizar el conjuro más peligroso fue Jacky, quien se convirtió en una piedra que es capaz de conceder un único deseo a una sola persona. Esto lo hizo cuando Setsu confesó sus sentimientos a Kaede para que así Azumi pudiera pedir el deseo de estar con Setsu, ya que estaba muy deprimida. Sin embargo, Azumi prefirió desear que Jacky volviese a la normalidad, ya que aunque estuviera con Setsu no podría soportar ver a Jacky transformado en piedra eternamente.

Su matrimonio 
Cuando están en la boda, todos los invitados usan una máscara de pétalos que les rodea el rostro y los novios tienen en frente su dulce favorito. Cuando los invitados hacen un determinado conjuro, los corazones de los novios se desprenden e ingresan a los dulces respectivos. El novio y la novia con sus corazones en sus dulces favoritos, deben de intercambiar sus dulces, después cada uno come el dulce favorito de su pareja con su respectivo corazón, para así, el corazón de uno pertenezca al otro. Ahí es cuando la ceremonia ha finalizado.

Reglas de su mundo 
Regla: Ningún humano puede ver ni escuchar a un muglox a menos que haya una relación entre ambos que lo amerite. Además, tampoco serán capaces de recordar ningún tema o suceso relacionado con ellos. Hay excepciones, como por ejemplo los humanos que estén bajo posesión de un ser mágico (Como en el caso de Saori) o de los bebés que aún no son capaces de recordarles en caso de verles.

Penalidad: No hay (solo es una medida preventiva).

Regla: No se permite que más de un muglox viva en un hogar humano. Pueden alojarse temporalmente a modo de invitados (como es el caso de Hanzo y Sanzo), pero nunca pueden tener en mente el querer vivir en el mismo hogar

Penalidad: Una descarga eléctrica cada vez que se intente comer un dulce.

Regla: Los Muglox que vivan en el Cielo Muglox no pueden salir de este, aunque se les permitirá entrenar en el mundo de los humanos si encuentran un compañero humano antes de que se ponga el sol. El problema es que en este caso el Muglox debe ser invocado colocando en la taza un animal vivo que será transportado al mundo de los Muglox. Si lo consiguen les será concedida dicha taza que conecta el mundo de los humanos con el Cielo Muglox.

Penalidad: Si no son capaces de encontrar un compañero humano a tiempo quedarán condenados a vagar por la oscuridad eternamente.

Regla: Todo humano que posea una taza muglox propia (no del muglox) deberá de asistir a la academia muglox una vez por semana. En un episodio se puede ver que Kaede, Setsu, Azumi, Kaoru y Takosu accedieron cada uno a través de una taza propia; aunque en este caso tuvieron que recibir un conjuro de Mirmo (salvo Takosu, que entra perfectamente en la taza). Sin embargo, al tener el acceso limitado esta norma no se aplica.

Penalidad: Se desconoce, pero probablemente sea que al humano se le prohíba utilizar la taza. 

Regla: Todo dulce del mundo muglox tendrá que ser consumido en un tiempo límite.

Penalidad: La comida que no se come se convierte en Mogumos (モグモ). Son unos pequeños fantasmas que siempre dicen: "Comed, comed, no dejéis nada de comida"

Regla: Aunque los humanos no puedan ver a los Muglox, no deben coger nada de ninguna tienda si un ser humano no se lo compra. Por esa razón Kaede siempre se gasta su paga en chocolates para Mirmo.

Penalidad: Si lo hicieran, se consideraría un robo.

Regla: Los Muglox no pueden consumir ningún alimento picante.

Penalidad: Si consumen algo picante, pueden llegar a perder la memoria, como le pasó al Rey Marumo, quien olvidó quién era su esposa, la Reina Saria, y todos los recuerdos que tuvo con ella. En el primer episodio Mirmo confundió una onza de chocolate con una de curry picante, pero por suerte no le llegó a suceder nada.

Regla: Cuando un muglox adquiere un artículo de la tienda de Mimomo debe leer bien las instrucciones antes de utilizarlo. Además, aquellos Muglox que no tengan un correcto dominio de la magia (como Rima o Yamane) deberán abstenerse de utilizar aquellos artículos a los que haya que lanzarles un conjuro.

Penalidad: Algunos artículos son muy peligrosos, por lo que si reciben un uso incorrecto suceden cosas muy malas. El más peligroso fue un artículo llamado "¿Estás lista, señorita?" que estuvo a punto de condenar a Momo a pasar toda la eternidad con la apariencia de una rana.

Regla: Mimomo envía a final de mes una factura a todos los muglox que hayan adquirido productos de su tienda. Deberán pagar tan pronto como les indique. Puede aceptar un corto periodo de retraso en el pago, pero no permite ningún caso de impago.

Penalidad: Si transcurre un largo periodo de impago de la factura se le dará un toque de queda al muglox cuando compre otro artículo. Si en ese momento no paga la deuda se le requisarán todos sus dulces hasta alcanzar la cifra de la deuda, incluido el precio del nuevo artículo.

Regla: Un muglox solo puede tener un compañero humano.

Penalidad: Si un muglox es invocado por otro humano deberá decidir si de verdad quiere quedarse con el nuevo humano antes de que la relación con su antiguo compañero se rompa (tiempo desconocido). Si eso ocurre ya no podrá ver a su antiguo compañero. Lo mismo ocurre si decide volver con su antiguo compañero, que no podrá volver a ver al nuevo compañero. No obstante, podrán volver a tener un nuevo compañero muglox siempre y cuando su deseo aún no se haya cumplido.

Regla: Los Muglox que tengan un compañero humano estarán exentos de ir a la Escuela Muglox. No obstante, tendrán que pasar de forma periódica un examen del profesor Emma, el cual consiste en medir la felicidad de su compañero. Dicho examen se hará por la mañana. Si suspenden, se le repetirá a medianoche. También tendrán que pasar otros exámenes, como por ejemplo uno de baile que lo impartió el profesor de gimnasia.

Penalidad: Si no consiguen aprobarlo, repercutirá muy negativamente en su expediente escolar, hasta el punto de que pueden ser transferidos a un curso más bajo, como le sucedió a Jacky en varias ocasiones.

Regla: Cada muglox nace con un instrumento al azar. Este le acompañará toda su vida.

Penalidad: Si el muglox lo pierde o se le rompe no podrá volver a tener otro igual ni distinto, ya que solo puede tener un único instrumento en toda su vida. Sin embargo, el instrumento roto puede ser llevado a Topuru, el muglox que fabrica los instrumentos, para poder repararlo. Esto se hace enterrándolo en un huerto mágico para que vuelva a renacer dentro de una flor que el muglox debe cuidar con mucho cuidado. Si la flor se marchita el instrumento morirá.

Regla: Una vez cada tres años todos los muglox deben depositar sus instrumentos en unas cajas fuertes que los transportarán a una caja de música especial para que descansen. Dicho descanso durará 12h. Esto se hace como muestra de aprecio a los instrumentos.

Penalidad: Si un muglox se niega a que su instrumento descanse este se ablandará una vez concluya el descanso y no podrá usarse durante un largo periodo de tiempo. Si se usa ocurrirá un terrible desastre: el muglox adoptará la forma de su instrumento y no podrá volver a la normalidad hasta que su instrumento le perdone. Según palabras de Topuru pueden tardar 200 años en que eso ocurra, pero la Banda Warumo, quienes se negaron a que sus instrumentos descansaran para atacar a Mirmo indefenso, fueron capaces de recuperar su forma poco después.

Regla: Un muglox tiene terminantemente prohibido usar magia para convertir humanos en muglox. Solamente pueden usar este tipo de conjuros los miembros de la familia real y la Tribu Gaia. Además, tienen que ser humanos que puedan ver a los muglox (excepto la Tribu Gaia, quienes pueden invocar humanos sin muglox en su aldea) y debe ser por una situación de emergencia. No obstante a partir de la segunda temporada, como agradecimiento por salvar al mundo muglox, se les permite acceder a Kaede, Setsu, Azumi y Kaoru al Mundo de los Muglox con un poco más de flexibilidad.

Penalidad: Se desconoce cual es, pero probablemente la magia del muglox no funcione al intentar realizar el conjuro.

Regla: Los humanos que entren en el mundo de los muglox, sea por el motivo que sea, tienen un límite de 24 horas para abandonarlo. Takosu puede acceder libre e ilimitadamente al tratarse de un ser con la capacidad de viajar por distintos mundos. Aunque nunca haya sucedido durante la serie los humanos pueden ser convertidos en muglox y permanecer libremente en esa forma en el mundo de los humanos. Pero de ser así, transcurridas las 24 horas mencionadas volverían inmediatamente a su forma humana.

Penalidad: Transcurrido ese tiempo si el humano aún no ha abandonado el mundo de los muglox no podrá volver nunca más al mundo de los humanos. Esto no ocurre con los humanos que hayan entrado a través de una taza propia quienes además de poder permanecer un tiempo ilimitado pueden entrar cuando quieran, sin tener que haber un buen motivo para hacerlo ya que al poseer una taza y un instrumento se les puede considerar muglox de pleno derecho.

Regla: Cada muglox posee una taza en su mundo y otra igual en el mundo de los humanos. Dichos mundos están comunicados a través de un lugar llamado dimensión Hokorobi. Deben procurar que las tazas no se rompan.

Penalidad: Si alguna taza llegara a romperse la otra sufriría el mismo destino. Esto puede solucionarse arreglando la taza que se rompió. Si algún muglox se encuentra en la dimensión Hokorobi estando su taza rota no podrá salir de ahí hasta que no se arregle.

Regla: Cuando un muglox elige un compañero humano este debe invocarlo obligatoriamente. Mientras tanto el muglox permanecerá esperando en la dimensión Hokorobi.

Penalidad: Si el humano no le invoca el muglox quedará atrapado eternamente en la dimensión Hokorobi.

Regla: Una vez habiendo concedido el deseo inicial pedido por el humano el cual invocó al muglox, el muglox tendrá una hora para regresar a su mundo. Después de ello su compañero humano olvidará con el tiempo todo acerca de los muglox irremediablemente y el muglox no podrá volver al mundo de los humanos nunca más. Además, el humano no podrá volver a tener un nuevo compañero muglox. Si alguien es capaz de revertir las consecuencias por inclumplir la norma demostrará así que el vínculo entre los muglox y los seres humanos es lo suficientemente fuerte como para provocar un milagro, cosa que hará desaparecer esta norma y así que los humanos y los muglox puedan convivir para siempre aunque el deseo sea concedido.

Penalidad: Si el muglox no regresa a su mundo dentro de la hora, permanerá en el mundo humano pero transformado en otra cosa, un humano, un animal, una planta o incluso una roca y no recordará que alguna vez fue un muglox. Para volver a regresar a su estado original, el muglox necesitaría que alguien muy importante para él esté dispuesto a recordarle sus vivencias tantas veces como sea necesario, lo cual es igual a que está persona haga una relación con el muglox completamente real comprometiéndose a estar junto a él de por vida. La Tribu Gaia tenía en mente reservarse esta información, pero decidieron revelársela a Kaede como agradecimiento por todo lo que han hecho tanto ella como Mirmo por el Mundo Muglox. Kaede fue quien consiguió que eso fuera posible, ya que al encontrar a Mirmo convertido en conejo le estuvo intentando recordar sin éxito todos los momentos que pasaron juntos. Al final, se rindió; pero le dijo con total serenidad que aunque no volviera a ser un Muglox, no pudiera recordar nada y ella olvidara a los Muglox, siempre le cuidaría en su forma de conejo y que siempre serían compañeros, palabras que hicieron que Mirmo reaccionara y volviera a la normalidad.

Referencias 

Mirmo!
Personajes de manga y anime